Casal Boccone – nome della quarta zona di Roma nell'Agro Romano
 Paolo Silvio Boccone – botanico italiano
 Opera del Boccone del Povero – istituto religioso maschile 
 Finocchiella di Boccone – pianta

Pagine correlate 
 Bocconi

Altri progetti